Das Arrondissement Lunéville ist eine Verwaltungseinheit im Département Meurthe-et-Moselle in der französischen Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Unterpräfektur ist Lunéville.

Im Arrondissement liegen drei Wahlkreise (Kantone) und 164 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Baccarat 
 Kanton Lunéville-1 (mit 24 von 26 Gemeinden)
 Kanton Lunéville-2 (mit 49 von 54 Gemeinden)

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Lunéville sind:

Département Meurthe-et-Moselle
Luneville